Ağdaş kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Aghdasj, distrikt, 
 Ağdaş (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Aghdasj, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar